Ballantine Books est une maison d'édition américaine.
 Ballantine's est une marque de whisky écossaise.

 Carl Ballantine (1922-2009) est un acteur américain.
 Ian Ballantine (1916-1995) est un éditeur américain.

 Bill Ballantine est un personnage de fiction des romans Bob Morane de Henri Vernes.